Агрест — еврейская фамилия. Известные носители:
 Агрест, Евгений Романович (род. 1966) — шведский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Агрест, Матест Менделевич (1915—2010) — математик, известный также как основатель теории палеовизитов.